

Patronyme 

 Adrien Peltier (1903-1982), policier et résistant français, compagnon de la Libération ;
 Aline Peltier (1981-), volcanologue française ;
 Autumn Peltier (2004-), militante anichinabée.
 Cyrielle Peltier (1992-), joueuse française de squash ;
 Francis Peltier (1960-), footballeur français, frère de Pascal ;
 François Peltier (1955-), peintre français ;
 François Peltier (1962-), écrivain et conseiller en développement personnel français ;
 Gaston Peltier (1876-), footballeur français ;
 Guillaume Peltier (1976-), homme politique français ;
 Jean Charles Athanase Peltier (1785-1845), physicien français, qui a donné son nom à l'effet Peltier, aux modules Peltier et à un chenal situé en Antarctique ;
 Jean-Gabriel Peltier (1760-1825), journaliste français contre-révolutionnaire ;
 Jean-Raymond Peltier (1957-), rameur (aviron) français ;
 Leonard Peltier (1944-), militant et prisonnier politique amérindien (Chippewa) ;
 Marcel Peltier (1926-1998), artiste peintre et lithographe français ;
 Marie Peltier (1980-), essayiste belge ;
 Pascal Peltier (1961-), footballeur français, frère de Francis ;
 Martin Peltier (1951-), écrivain et journaliste français, ancien militant du Front national et du Mouvement national républicain ;
 Pierre-Jean Peltier (1984-), rameur (aviron) français ;
 Roger Peltier (1902-1976), secrétaire général de l'INED ;
 Thérèse Peltier (1873-1926), pionnière de l'aviation ;
 Toussaint Ferréol-Peltier (1792-1854), homme de loi et politique canadien.

Géographie 
 Chenal Peltier, chenal situé en Antarctique

Divers 
 Effet Peltier, un effet thermoélectrique consistant en un phénomène physique de déplacement de chaleur en présence d'un courant électrique

Homonymie de patronyme